En théorie algébrique des nombres, le théorème d'Albert–Brauer–Hasse–Noether stipule qu'une algèbre centrale simple sur un corps de nombres algébriques K qui se scinde sur chaque complétion K v est une algèbre matricielle sur K. Le théorème est un exemple de principe local-global en théorie algébrique des nombres et conduit à une description complète des algèbres à division de dimension finie sur des corps de nombres algébriques en fonction de leurs invariants locaux. Il a été prouvé indépendamment par Richard Brauer, Helmut Hasse et Emmy Noether et par Abraham Adrian Albert .

Énoncé du théorème 
Soit A une algèbre centrale simple de rang d sur un corps de nombres algébriques K . Supposons que pour toute valuation v, A se scinde sur le corps local correspondant Kv :

 

Alors A est isomorphe à l'algèbre matricielle Md(K).

Applications 
En utilisant la théorie du groupe de Brauer, on montre que deux algèbres centrales simples A et B sur un corps de nombres algébriques K sont isomorphes sur K si et seulement si leurs complétions Av et Bv sont isomorphes sur la complétion Kv pour tout v.

Avec le théorème de Grunwald–Wang, le théorème d'Albert–Brauer–Hasse–Noether implique que toute algèbre centrale simple sur un corps de nombres algébriques est cyclique, c'est-à-dire peut être obtenue par une construction explicite à partir d'une extension de corps cyclique L/K.

Articles connexes 

 Théorie du corps de classe
 Théorème de la norme de Hasse

Références 

  
  
  
  
  
  
 Albert, Nancy E. (2005), "A Cubed & His Algebra, iUniverse, 

Théorie des corps de classes